Дом архиепископа или Дом архиепископа, где во время Гражданской войны размещался Черниговский губернский комитет партии — памятник архитектуры национального значения и памятник истории местного значения в Чернигове. Сейчас в здании размещается Государственный архив Черниговской области.

История 
Постановлением Кабинета Министров УССР от 24.08.1963 № 970 присвоен статус памятник архитектуры национального значения с охранным № 821 под названием Дом архиепископа.

Решением исполкома Черниговского областного совета народных депутатов трудящихся от 31.05.1971 № 286 присвоен статус памятник истории местного значения с охранным № 55 под названием Дом архиепископа, где во время Гражданской войны размещался Черниговский губернский комитет партии. 

Приказом Департамента культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской областной государственной администрации от 12.11.2015 № 254 для памятника истории используется название Дом архиепископа.

Памятник расположен на территории историко-архитектурного заповедника «Чернигов древний». На здании установлена информационная доска.

Описание 
Сооружен в 1780 году в стиле классицизма на территории черниговского Детинца. Входил в состав Борисоглебского монастыря. Изначально главный вход был с западной стороны — со стороны монастырского двора и Борисоглебского собора. Главный вход в виде пандуса вёл в парадный зал на втором этаже. Восточный фасад украшало своеобразное барокковое крыльцо со ступенями, которые плавными полукругами спускались со второго этажа в сад. После закрытия и в связи с планированием новой Гимназической площади, где должно было разместится губернское правление, дом был реконструирован и перепланирован.  

В период 1802—1804 годы  по проекту архитектора А. А. Карташевского дом был реконструирован и перепланирован. Пандус и галерея с западной стороны были разобраны, а главным фасадом стал восточный — на месте крыльца построен шестиколонный портик ионического ордена, увенчанный треугольным фронтоном. 

Каменный, 2-этажный, П-образный в плане дом. Главный фасад направлен на северо-восток, украшен шестиколонным портиком ионического ордена, увенчанным треугольным фронтоном.

В 1803 году дом архиепископа был передан губернскому присутствию. Также в здании размещались издательство и редакция газеты  «Черниговские губернские ведомости».

В 1919 году в доме размещался Черниговский губернский комитет партии. Установлена мемориальная доска губкомитету, ныне демонтирована. 

Дом был повреждён в период Великой Отечественной войны, впоследствии бомбардировок в 1941 году. В послевоенные годы в период 1945—1950 годы отстроен. Сейчас в здании размещается Государственный архив Черниговской области.

Мемориальные доски:
 Черниговскому губернскому комитету КП(б)У — демонтирована — на доме, где находился (февраль—октябрь 1919).

Примечания

Источники 
 ПЕРЕЛІК ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ м. ЧЕРНІГОВА ЗА ВИДОМ АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРИЧНИЙ, МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
 ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ОПОРНИЙ ПЛАН м. ЧЕРНІГОВА З ВИЗНАЧЕННЯМ МЕЖ І РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗОН ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ТА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛІВ (договір від 19.10.2018 р. № 2)
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 43 АРХІЄПИСКОПА БУДИНОК

Памятники архитектуры Чернигова
Памятники истории Чернигова
Архитектура классицизма